Een verkeersweg:
A54 (België)
A54 (Duitsland), zie Bundesautobahn 54
A54 (Frankrijk)
A54 (Groot-Brittannië)
A54 (Italië)
A54 (Nederland), zie Rijksweg 54
A54 (Noord-Ierland)
A-54 (Spanje)